Die Iran International 2005 im Badminton fanden vom 2. bis zum 5. Februar 2005 in Teheran statt.

Sieger und Platzierte

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=4C1C73F9-0232-4F23-8154-8BC02CF7400F

2005
Badminton 2005
Badmintonwettbewerb in Teheran